

Carriera 
Cresciuto nel settore giovanile del , ha esordito in prima squadra il 22 febbraio 2017 disputando l'incontro di Copa MX perso 0-5 contro il . Dopo quattro stagioni trascorse nella seconda divisione messicana, nell'estate del 2021 viene acquistato dal , formazione della massima serie messicana.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 1º marzo 2022.

Collegamenti esterni